Serguéi Nóvikov  puede referirse a las siguientes personas:

 Serguéi Nóvikov (biatleta) (1979-), biatleta bielorruso;
 Serguéi Nóvikov (matemático) (1938-), matemático ruso; o
 Serguéi Nóvikov (yudoca) (1949-), yudoca soviético.